Unchained kan avse:

 Unchained (film) – amerikansk film från 1955
 Unchained Melody – ovanstående films ledmotiv
 Django Unchained – amerikansk westernfilm från 2012
 Unchained Melody: The Early Years – album av LeAnn Rimes från 1997
 Unchained (album av Johnny Cash) – album av Johnny Cash från 1996
 Unchained (album av Molly Sandén) – album av Molly Sandén från 2012
 Unchained (Molly Sandén-låt) – låtsingel av Molly Sandén från 2012